Maghāzī (), ma anche ghazwa (), è il termine arabo col quale gli storici (musulmani o specialisti del primo Islam) indicano i fatti bellici progettati dal profeta Maometto, che ne assunse la conduzione.

Note 

Espressioni comuni della lingua araba
Lessico islamico